Stettiner ist der Familienname folgender Personen:
 Erika Stettiner (unbekannt), deutsche Tischtennisspielerin der 1930er
 Paul Stettiner (1862–1941), deutsch-jüdischer Lehrer, Historiker, Altphilologe und Kulturpolitiker
 Richard Stettiner (1865–1927), deutsch-jüdischer Kunsthistoriker, Museumsbeamter und Denkmalpfleger

Siehe auch: